Winterried bezeichnet:

 Winterried (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Winterried (Hilgertshausen-Tandern), Einöde im Ortsteil Weitenwinterried der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern